Крамзах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Штёгер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля